Léopold Mérignargues (1843-1916), sculpteur et ornemaniste français ;
 Marcel Mérignargues (1884-1965), sculpteur français, fils de Léopold.